Ле-Кастелле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу
 Ле-Кастелле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар